Estubeny kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Estubeny (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Estubeny (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar